Isochaetides är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Hrabe 1966. Isochaetides ingår i familjen glattmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Glattmaskar
Isochaetides